Owo steht für:

 Owo (Nigeria), Stadt in Nigeria
 Owo (Königreich), westafrikanisches Königreich
 Owo (Volk), Volk der Yoruba (Ethnie)
 Owo (Sprache), Sprache der Owo
 Owo, Spitzname von Patrick Owomoyela (* 1979), deutscher Fußballspieler 
 Japanisches Emoticon, siehe Emoticon#owo

OWO steht als Abkürzung für:
 OWO (Orientierungswoche), Orientierungswoche für Studienanfänger
 Olbernhauer Wachsblumenfabrik Olbernhau, siehe VERO #Entstehung

Abkürzung